Индия — многонациональное и мультикультурное государство, поэтому здесь отмечаются праздники различных религий. Помимо религиозных, в Индии имеется три официальных национальных праздника: День независимости Индии, День Республики и День рождения Ганди. Среди праздников, непосредственно выражающих яркий культурно-религиозный колорит Индийской республики, выделяются (в порядке популярности на национальном уровне): индуистские Дивали, Ганеша-чатуртхи, Холи, Угади, Дуссехра (Дассера, Дурга-пуджа), Санкранти (Понгал), а также мусульманские Ид-уль-Фитр, Ид-уль-Атха, Мухаррам и Рамадан. Следует учитывать, что на уровне штатов и отдельных племенных групп имеются свои празднества и фестивали.

Индуистские праздники 

Индуисты имеют давнюю традицию празднования фестивалей на протяжении всего года. Так, празднуются наступление весны, торжество добра над злом, и многие другие события. Вот самые распространённые из них:

 Амавасья
 Анант Чатурдаши
 Байсакхи
 Басант
 Боналу
Брахмотсавам
 Бхаубидж, также Бхай Дудж
 Васант Панчами
 Ват Пурнима
 Ганеш Чатурти
 Гита Джаянти
 Гуди Падва
 Гуру Пурнима
 Дивали, также Дипавали
 Дурга-пуджа
 Дассера, также Дассара
 Затра
 Карва Чот
 Коджагири Пурнима
 Кришна-джанмаштами
 Кумар Пурнима
 Кумбх Мела
 Лакшми-пуджа
 Махашиваратри
 Наг Панчами
 Навратри
 Онам
 Понгал
 Пратхам Астами
 Ракша-бандхан (Ракшья-бандхан)
 Раманавами
 Санкранти
 Сарасвати-пуджа
 Теедж
 Тричур Пурам
 Хануман Джаянти
 Чахтх
 Угади
 Холи
 Экадаши

Праздники индийских мусульман 
 Чанд Раат
 Ид-уль-Ажа
 Ид-уль-Фитр
 Мухаррам, праздник индийских шиитов

Крупнейшие торжества индийских христиан 
 Пасха
 Рождество

Сикхские праздники 
 Дивали
 День рождения Гуру Нанака
 День рождения Говинда Сингха
 Байсакхи

Зороастрийские праздники 
Хотя зороастрийцы составляют менее 0,007 % индийского населения, но, ещё по наблюдениям Махатмы Ганди, несмотря на мизерную численность, их вклад в культурную мозаику индийского общества трудно переоценить. Зороастрийские празднества, однако, носят внутрисемейный характер. Для вычисления времени торжеств зороастрийцами Индии используется Шахеншахи — имперская версия зороастрийского календаря, сильно отличающаяся от версии Кадими («античная»), которая используется их иранскими единоверцами. К примеру, Новый год празднуется весной среди зороастрийцев Ирана, но в Индии зороастрийцы отмечают его в августе. Сезонные фестивали, именуемые «Гахамбары» вообще типичны для зороастризма, а самые знаменитые события приводятся в списке:

 Майдиозарем Гахамбар — Фестиваль середины весны
 Майдиошахем Гахамбар — Фестиваль середины лета
 Пайтишахем Гахамбар — День урожая в середине февраля
 Аятхрем Гахамбар — Фестиваль пригона скота в середине марта
 Майд’ярем Гахамбар — Фестиваль полугодового цикла. Отмечается в середине зимы и середине лета.
 Хамаспатмайдием или Муктад — Фестиваль душ. (аналогичен дню всех святых и Хэллоуину
 Патети — Сочельник, предновогодняя ночь. (Август-Сентябрь)
 Джамшеде Навроз. Аналог Новруза. (Август-Сентябрь)
 Джашане Садех Фестиваль огня. (Досл. «Сотый день» перед Новрузом)
 Джашане Мехраган Фестиваль Михра. Ден’ благодарения, посвящённый наивысшему ангелу — Митхре (Метатрону)
 Джашане Тигиран Фестиваль Тира. Этот день посвящается Тиштрии, ангелу звёзд Сириуса и дождя.
 Фарвардиган Фестиваль Фарохаров (ангелов-хранителей)
 Хордад Сал День рождения пророка Заратустры
 Зартошт Но-Дишо Празднование годовщины смерти великого пророка Заратустры.

Джайнистские праздники 
 Махавир Джаянти
 Кшамаваани
 Махамастакабишека
 Парьюшана

Прочие 
 Весак (Будда Джаянти, Будда Пурнима)
 Айя Вайкунда Аватарам
 Виджай Дивас (День Победы над вооруженными силами Пакистана) празднуется в Индии 16 декабря.
 Джая Экадаши (Дата праздника уникальна для каждого года).

Неофициальные праздники 
Помимо вышеназванных религиозных праздников, в последние 10-15 лет получили распространение и европейско-американские праздники, навеянные феноменом глобализации.

 Новый год;
 День святого Валентина;
 Первое апреля;
 День детей празднуется в Индии 14 ноября.

Индия
Списки:Индия